La Costituzione della Corsica (o anche Costituzione còrsa, Costituzione di Corsica) è un nome assunto da diversi documenti nel corso del tempo, fra i quali:

 la Costituzione della Corsica del 1735, repubblicana, redatta da Sebastiano Costa
 la Costituzione della Corsica del 1736, monarchica, sempre ad opera di Sebastiano Costa
 la Costituzione della Corsica del 1755, repubblicana, detta anche Costituzione paolina, redatta da Pasquale Paoli
 la Costituzione del Regno di Corsica del 1794, monarchica, sempre ad opera di Pasquale Paoli